Le cacao désigne la poudre obtenue après torréfaction et broyage de l'amande des fèves de cacao fermentées produites par le cacaoyer.
Le terme cacao peut également désigner : 
La couleur cacao, une teinte de brun.
 Cacao, une série télévisée ivoirienne, réalisée par Alex Ogou diffusée à partir du 15 juin 2020 sur Canal+ Afrique.

Toponymie 
 Cacao est un village de la commune française de Roura située dans le département de la Guyane.
 , une localité du district de Tonosí dans la province de Los Santos au Panama
,  une localité du district de Capira dans la province de Panama Ouest au Panama
,  une localité du district de Mariato dans la province de Veraguas au Panama